Gée, een gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire (regio Pays de la Loire)
Gee (navigatie), een Brits radionavigatiesysteem tijdens de Tweede Wereldoorlog
Gee Geronimo, de grootste landslak ooit geregistreerd